Il singolare del Kremlin Cup 1995 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Aleksandr Volkov era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Daniel Vacek.

Carl-Uwe Steeb ha battuto in finale 7–6(5), 3–6, 7–6(6) Daniel Vacek.

Teste di serie

  Evgenij Kafel'nikov (semifinali)
  Goran Ivanišević (primo turno)
  Marc Rosset (semifinali)
 n/a

 Jan Siemerink (primo turno)
 Aleksandr Volkov (quarti di finale)
 Renzo Furlan (primo turno)
 Byron Black (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Kremlin Cup 1995
ATP Tour 1995